Cherler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Cherler (1570–1609/1610), Schweizer Arzt und Botaniker
 Paul Cherler (1541–1600), evangelischer Pfarrer und Dichter